Ricaud, commune française de l'Aude
 Ricaud, commune française des Hautes-Pyrénées
 Michel Ricaud, réalisateur de films X
 Michèle Ricaud, nageuse française

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France